Будинок «Слово» (фільм, 2017)
 Будинок «Слово» (фільм, 2019)